Варовник (до 1934 г. Турско Алагюн, Богданци 1934 – 1951 г.) е село в Югоизточна България. То се намира в община Средец, област Бургас.

География 
Село Варовник се намира в планински район, на 31 km от общинския център Средец и на 61 km от областния център Бургас. Разположено е в западното подножие на връх Близнаци (Икисчии). Това е единственото място в цяла Странджа, от където могат да се наблюдават между 17 и 19 селища към вътрешността на страната, включително нефтохимическия комбинат и самия Бургас, както и светлините на пристанищния фар в ясна нощ (35 км по въздух). Между Факийска река и селото се намира защитената местност „Белият камък“ (4508 дка). Има места за излети и наблюдения на околната природа с поглед към Странджа и Стара планина.

История 
Селото преди се е казвало Турско Алагюн. От 1885 до 1913 г. оттук е минавала границата между България и Османската империя.

Население 
Броят на жителите на селото е с тенденция на намаляване.

Културни и природни забележителности 
За природна забележителност от 1960 година се счита вековният орех. Имало е училище, в което през 19 век са идвали да учат от съседното село Богданово. През 1893 – 94 година учител е бил писателят Антон Страшимиров.

Външни препратки 

Села в област Бургас
Населени места в община Средец
Странджа